Амбары- промежуточная железнодорожная станция. Расположена на двухпутном пути Басы — Ворожба, находится между станциями Торопиловка и Виры. От станции ответвлена линия до станции Веринский завод

История 
Станция была открыта в 1907 году. В 1911 году построили короткую (9 км) ветку до станции Веринский завод, с этого времени станция является узловой. Историческое здание вокзала не сохранилось, современный вокзал был построен в 1964 году.

Пассажирское сообщение 
На станции останавливаются пригородные поезда в направлении Сум, Ворожбы, Веринского завода, поезда дальнего следования не останавливаются

Источники 
 https://web.archive.org/web/20191005225826if_/https://sovetgt.org/tr4/2019/10/01/Kniga_1_2019-10-01.xls

Станции Южной железной дороги